Star kan hentyde til flere artikler:
 Star (øl) – en pilsnerøl
 Star-slægten – en planteslægt
 Starbåd – en kølbåd
 Star (ugeblad) – et amerikansk ugeblad grundlagt i 1974
 star − en tankstationskæde i Tyskland, se Orlen Deutschland